Robert Hunt peut désigner :

 Robert Hunt, acteur américain ;
 Robert Hunt, critique britannique ;
 Robert Hunt, gouverneur anglais ;
 Robert Hunt, militaire britannique ;
 Robert Hunt (15??-1608), chapelain anglais ;
 Robert Hunt (1???-1680), avocat et homme politique anglais ;
 Robert Hunt (1807-1887), scientifique britannique ;
 Robert Hunt (1856-1913), joueur anglais de rugby à XV ;
 Robert Hunt (1935-2013), policier britannique ;
 Robert Hunt (1952-), illustrateur et peintre américain ;
 Robert Hunt (1975-), entraîneur américain de football américain.

Voir aussi 

 Robert H. Hunt (1839-1908), militaire américain
 Robert L. Hunt (1933-), biologiste américain
 Robert M. Hunt (1828-1902), médecin américain
 Robert W. Hunt (1838-1923), ingénieur métallurgiste américain